Tipton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Tipton (ort i Storbritannien), England, Sandwell, 
 Tipton St John - en ort i Devon, England

USA 

 Tipton, Kansas, ort, Mitchell County, 
 Tipton, Missouri, ort, Moniteau County, 
 Tipton, Oklahoma, ort, Tillman County, 
 Tipton, Iowa, countyhuvudort, Cedar County, 
 Tipton, Indiana, countyhuvudort, Tipton County, 
 Tipton, Pennsylvania, ort, Blair County, 
 Tipton, Kalifornien, ort, Tulare County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar